Le manteau en zoologie peut désigner
 Chez les mammifères et les oiseaux
 Le dos d'un animal quand la couleur du pelage (pour un mammifère) ou du plumage d’un oiseau  diffère du celle du reste du corps 
 Pour le chien, on emploie le terme de mantelure
 Chez les mollusques
 Le manteau, un repli de peau entourant tout le corps

Articles connexes

Manteau chez les mammifères 
Singe
 babouin à manteau
 Hurleur à manteau
 Tamarin à manteau brun
 tamarin à manteau doré
 Tamarin à manteau noir
 Tamarin à manteau noir de Graell

Écureuil
 Écureuil terrestre à manteau dorée
 Spermophile à mante dorée des Cascades

Autres
 Rat à manteau roux
 Roussette à manteau noir, une chauve-souris, voir Chironax

Manteau chez les oiseaux 
 Autour à manteau noir
 Cabézon à manteau blanc, oiseau arboricole
 Carpophage à manteau brun, pigeon
 gros-gris à manteau noir, un escargot
 Goéland à manteau ardoisé
 Palette à manteau d'or, une perruche

Manteau chez les mollusques 
 Manteau de lumière, un coquillage bivalve

Manteau chez les insectes 
Papillon
 Manteau jaune
 Manteau à tête jaune

Anatomie animale